HMS Medina ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Medina (1813), eine Sloop mit 20 Kanonen, Stapellauf 1813, 1832 verkauft
 HMS Medina (1840), ein Raddampfer, Stapellauf 1840, 1864 verschrottet
 HMS Medina (1876), ein Kanonenboot mit 3 Kanonen, Stapellauf 1876, 1904 verkauft
 HMS Medina (1916), ein Zerstörer der Admiralty M-Klasse, Stapellauf 1916, 1921 verkauft